

Sciences et techniques 
 En astrophysique, un métal est un élément chimique plus « lourd » que l'hélium (c'est-à-dire, de numéro atomique supérieur à 2).
 En chimie, un métal est un élément chimique pouvant former des liaisons métalliques.
 En physique, un métal est un matériau condensé (solide ou liquide) dont les atomes sont liés par des liaisons métalliques.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Métal express est une émission de télévision diffusée sur M6 entre 1991 et 1996, consacrée au hard rock et au metal.

Héraldique 
 En héraldique, le mot métal (ou émail) désigne certaines couleurs, principalement l'or et l'argent.

Jeux 
 Dark Project 2 : L'Âge de métal est un jeu vidéo d'infiltration sorti en 2000, suite de Dark Project : la Guilde des voleurs.
 Full Métal Planète (FMP) est un jeu de société de Gérard Delfanti, Gérard Mathieu et Pascal Trigaux, édité par Ludodélire en 1989.

Littérature et bande dessinée 
 Noir métal est un album de bande dessinée, sur un scénario de Jean-Luc Loyer et des dessins de Xavier Bétaucourt.
 L'Homme de métal (alias Mark Raxton) est un personnage appartenant à l'univers de Marvel Comics, apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man (1965).

Musique 
 Metal est un genre musical dérivé du rock.
 Metalleux est une personne adhérant à la culture heavy metal en général.
 Métal Urbain est un des premiers groupes punk français.
 Fleur de métal est un album de Jad Wio (1992).

Voir aussi